Backcharter är en blandning av backpacking och charter där man reser under backpacker-liknande förhållanden. Det kommer från en önskan att uppleva något annat än de turistanpassade delarna av de länder man besöker.

På backcharter reser man i grupp och ofta kortare tid jämfört med backpacking då man ofta reser ensam eller med en bekant och då ofta på längre resor.

Turism